Wilcox Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wilcox Township (Illinois)
 Wilcox Township (Kansas)
 Wilcox Township (Michigan)
 Wilcox Township (Oklahoma)